

Patronyme 
 Aleksanteri Ahola-Valo, artiste multi-disciplinaire finnois ;
 Harri Ahola, entraineur de hockey sur glace finnois ;
 Jarkko Ahola, chanteur des groupes Teräsbetoni, Northern Kings et AHOLA ;
 Jouko Ahola, homme fort et acteur finnois ;
 Mika Ahola, pilote d'Enduro professionnel finlandais ;
 Peter Ahola, joueur de hockey sur glace finnois ;
 Sylvester Ahola, cornettiste et trompettiste de jazz américain.

Toponymes 
 Ahola, maison de Juhani Aho